Список хитов № 1 в Европе в 1987 году — включает синглы и альбомы (European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums), возглавлявшие главный хит-парад Европы в 1987 году.

Список хитов и альбомов № 1

Примечания

См. также 
 1987 год в музыке
 Список альбомов №1 в США в 1987 году
 Лучшие синглы США 1987 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1987 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1987 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 1987 году

Ссылки 

Чарты Billboard 1987 года
Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 1987 года